Vârfurile se poate referi la:
Vârfurile, Arad
Vârfurile, Prahova